Dit is een lijst met wielrenners die in het heden of in het verleden voor Team Jumbo-Visma  of haar voorgangers Rabobank, Blanco Pro Cycling, Belkin Pro Cyling, of LottoNL-Jumbo uitkomen of uitkwamen.

 
Rabobank